Pibernik ist der Familienname folgender Personen:

 Luka Pibernik (* 1993), slowenischer Radrennfahrer
 Richard Pibernik (* 1972), deutscher Logistikwissenschaftler